Jacobsthal är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

Ernst Jacobsthal (1882–1965), tysk matematiker
Gustav Jacobsthal (1845–1912), tysk musikhistoriker
Johann Eduard Jacobsthal (1839–1902), tysk arkitekt
Paul Jacobsthal (1880–1957), tysk arkeolog

Se även 

Jakobsthal

Tyska efternamn